Ruské námořnictvo může být:
 Ruské carské námořnictvo – válečné námořnictvo Ruského impéria existujicí do roku 1917
 Sovětské námořnictvo – součást ozbrojených sil bolševického Ruska a později Sovětského svazu existující v letech 1917–1991
 Námořnictvo Ruské federace – součást ozbrojených sil současné Ruské federace existující od roku 1991